Dassonville est le patronyme de diverses personnes :

 Flavien Dassonville (né en 1991), coureur cycliste français ;
 Gaston Dassonville (1893-1965), résistant et député du Pas-de-Calais ;
 Hélène Dassonville (1913-2003), actrice et productrice française ;
 Marguerite Dassonville (1904-1994), aquafortiste française ;
 Yves Dassonville (1948-2021), préfet du Jura, de Martinique et haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie.

Voir aussi 
 Henry Dasson